La Journée internationale du bambou (WBD/ World Bamboo Day) est un événement annuel qui se produit le 18 septembre.

Historique  
C'est lors du huitième Congrès mondial du bambou (WBC/ World Bamboo Congress) qui s'est tenu en 2009 à l'hôtel Imperial Queen's Park  à Bangkok (Thaïlande) et auquel 350 participants et représentants de 43 pays ont assisté, que  la Journée mondiale du bambou a été instaurée par le Département royal des forêts le .

Références

Liens externes

Voir aussi

Articles connexes 
 Bambou
 Journée internationale des forêts

Bambou
Fête de septembre
18 septembre
Bambou